Melillo ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Melillo (* 1967), italienische Tänzerin, Fotomodell und Schauspielerin
 Aniger de Francisco de Maria Melillo (1911–1985), brasilianischer Geistlicher, katholischer Bischof von Piracicaba
 Jerry M. Melillo (* 1943), US-amerikanischer Ökologe
 Michele Melillo (* 1977), deutscher Maler und Zeichner
 Sergio Melillo (* 1955), italienischer Geistlicher, Bischof von Ariano Irpino-Lacedonia
 Stephen Melillo (* 1957), US-amerikanischer Komponist